Урибе () — фамилия и топоним:

 Известные носители фамилии
 Урибе, Иманол (род. 1950) — испанский кинорежиссёр, сценарист и продюсер
 Урибе, Висенте (1897—1961) — деятель испанского и международного коммунистического движения, активный участник республиканского движения в годы Гражданской войны.
 Урибе, Кирмен (род. 1970) — испанский (баскский) поэт, драматург, прозаик, эссеист.
 Урибе, Мануэль (1965—2014) — один из самых тяжёлых людей за всю историю медицины.
 Урибе, Мария (1908—1992) — мексиканская легкоатлетка.
 Урибе, Матеус (род. 1991) — колумбийский футболист.
 Урибе Велес, Альваро (род. 1952) — колумбийский политик, президент Колумбии с 2002 по 2010.
 Урибе, Фернандо (род. 1988) — колумбийский футболист.
 Урибе, Хорхе Альберто(род. 1940) — колумбийский государственный деятель.
 Урибе, Хулио Сесар (род. 1958) — перуанский футболист, футбольный тренер.
 Урибе Ольгин, Гильермо (1880—1971) — колумбийский композитор, скрипач, дирижёр, музыковед и педагог.
 Топоним
 Урибе — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков.